Giudei –  sinonimo di ebrei
 Giudei –  abitanti della Giudea
 Giudei –  esponenti del giudaismo
 Giudei –  appartenenti alla tribù di Giuda
 Re dei Giudei – sovrani del Regno di Giuda

Pagine correlate 

Giudea (disambigua)
Giudeo